Albert Mérat
Jérémy Mérat
François Victor Mérat de Vaumartoise